Verticordia kan syfta på:

 Verticordia (djur) –  ett släkte musslor
 Verticordia (växter) – ett släkte växter